Le terme « Morcillo » peut faire référence à :

Patronyme 

  (né en 1994), footballeur espagnol ;
 , homme politique et ingénieur mexicain ;
 , footballeur espagnol ;
  (né en 1965), homme politique espagnol ;
  (1913-1990), journaliste espagnol ;
  (1939-2013), ingénieur espagnol ;
  (1962-2019), avocat et homme politique espagnol ;
  (1904-1971), archevêque espagnol ;
 , avocate et femme politique espagnole ;
  (né en 1951), professeur d'université et pharmacien espagnol ;
  (1854-1913), professeur d'université et homme politique argentin ;
  (1916-2002), compositeur, chef d'orchestre et interprète espagnol ;
  (né en 1975), architecte et homme politique espagnol ;
  (né en 2000), joueur espagnol de basket-ball ;
  (1642-1730), évêque espagnol ;
  (né en 1953), peintre hispano-belge ;
 Francisco Alcalde Morcillo, dit Paco Alcalde (né en 1951), matador espagnol ;
  (1887-1973), peintre espagnol ;
  (1890-1967), chanteuse espagnole ;
 , biologiste espagnole ;
  (né en 1975), homme d'affaires et pilote automobile espagnol ;
  (1921-2001), chimiste et professeur d'université espagnol ;
  (né en 1978), joueur d'échecs espagnol ;
  (né en 1975), footballeur espagnol ;
  (1901-1939), homme politique espagnol ;
 Juan Vizcaíno Morcillo (né en 1966), footballeur international espagnol ;
  (née en 2000), footballeuse argentine ;
 Jon Morcillo (né en 1998), footballeur espagnol ;
  (né en 1986), footballeur espagnol ;
  (1912-2009), golfeur espagnol ;
  (1683-1747), évêque espagnol ;
 Román Aureliano Torres Morcillo (né en 1986), footballeur international panaméen ;
 Sebastián Fox Morcillo ( 1527-1559), érudit, écrivain et philosophe espagnol.

Autres 

 Morcillo, commune espagnole ;
 , capitale municipale espagnole ;
 Morzillo, ou Morcillo, cheval du  ;
 le , montagne hondurienne ;
 l', rivière argentine.

Voir aussi